Joy Williams – scrittrice australiana
Joy Williams – scrittrice statunitense
Joy Williams – cantante statunitense
Joy Williams – album del 2001 di Joy Williams